Чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2018 года () — 14-й чемпионат мира по плаванию в 25-метровом бассейне. Прошёл с 11 по 16 декабря 2018 года в Ханчжоу (Китай). 960 спортсменов из 178 стран мира разыграли 46 комплектов наград.

Спортивная программа чемпионата

Медальный зачёт 
 Страна-организатор

Медалисты

Мужчины

Женщины

Микст

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионаты мира в Китае
2018
Международные спортивные соревнования в Ханчжоу
Декабрь 2018 года
Чемпионаты мира в 2018 году